Call of Cthulhu steht für:

 Call of Cthulhu, den Originaltitel der Kurzgeschichte Cthulhus Ruf von H. P. Lovecraft
 Call of Cthulhu (Rollenspiel), ein Rollenspiel von 1981
 Call of Cthulhu (Kartenspiel), ein Sammelkartenspiel
 Call of Cthulhu, ein Grafikadventure von 1995, siehe Prisoner of Ice
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, ein Computerspiel von 2005
 Call of Cthulhu (Computerspiel), ein Survival-Horror-Computerspiel von 2018
 Call of Cthulhu (Film), einen Stummfilm von 2005
 The Call of Ktulu, ein Stück der Band Metallica aus dem Album Ride the Lightning